No Self Control peut désigner :
No Self Control, une chanson de Peter Gabriel;
No Self Control, un album de The Planet Smashers.

Voir aussi